Сумкино — рабочий поселок (посёлок городского типа) в Тюменской области России. Относится как пгт к городским населённым пунктам на законодательном уровне, но Росстатом с 2009 года он учитывается как сельский населённый пункт.

Подчинён администрации г. Тобольск, входит в городской округ город Тобольск.

Население —  чел. ().

География 

Расстояние до административного центра 24 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 28 км. Расстояние до федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» 4 км. В 2 км расположено село Ворогушино.

История 
Статус рабочего посёлка (посёлка городского типа) с 1959 года. С 2009 года Росстатом учитывается как сельский населённый пункт при сохранении статуса пгт на законодательном уровне.

Население

Экономика 

В посёлке действует ремонтно-эксплуатационная база речного флота.

В 1949 году в Министерстве Речного флота решается вопрос о подборе места под строительство судоремонтной базы и поселка Сумкино, так как в то время в Тюмени и Омске не удовлетворяли растущие потребности стремительно развивающегося речного флота. Такую изыскательную работу было поручено произвести Государственному институту проектирования на речном транспорте (ГИПРОРЕЧТРАНС) Главного управления капитального строительства Министерства речного флота РСФСР. Материалы изысканий готовились Новосибирским отделением Гипроречтранса и экспедицией Ленгипроречтранса в 1949—1950 годах.

В 1951 году был издан приказ Министерства речного флота № 76 от 16 октября «Об утверждении технического проекта Тобольского судоремонтного завода и поселка Сумкино». Эта дата и является днем рождения предприятия. На строительные работы было выделено 42270000 рублей. Участок, где проводились изыскательские работы, расположен на левом берегу реки Иртыш в 24 км выше города Тобольска. Экспедицией № 2 Гипроречтранса были проведены изыскательские работы с целью углубления подходного канала и создания акватории для отстоя 500 единиц флота в Саусканской старице Тобольского судоремонтного завода. В 1949 году в Саусканскую старицу были заведены на зимний отстой 13 судов: Колесные пароходы — «Коммунар», «Адмирал Лазарев», «Адмирал Ушаков», «Бутаков», «Рулевой», винтовые пароходы — «Архангельск», «Александр Невский» и 19 деревянных барж. В 1951 году начато строительство насыпных деревянных зданий: кузница, лесопилка, электростанция на 100 квт, слесарно-механический и столярно-плотнический цеха. Одновременно строились деревянные брусчатые 4-х и 8-и квартирные дома.

В 1952 году был построен клуб, корпусно-сварочный цех в деревянном исполнении. Росли перевозки на Оби и Иртыше. Флот пополнялся новыми судами, расширялось производство по ремонту судов. В 1953 году начато строительство слипа Г- 150, а в 1956 году подняты на слип первые суда. Началась массовая дизелизация флота, реконструировалась и расширялась ремонтная база и поселок Сумкино. С 1954 года начато строительство цехов и домов в кирпичном исполнении. 20 марта 1958 года на базе Тобольских судоремонтных мастерских создается ремонтно-эксплуатационная база флота, которая имела 24 парохода и 62 баржи. В 1959 году флот РЭБ пополнился 5 теплоходами.
В 1961 году сдан в эксплуатацию механический цех, в 1962 году деревообрабатывающий цех, лесозавод, кислородная станция, водозабор с водонапорной башней, растворный узел, больница и поликлиника, детский сад на 155 мест.

В 1977 году начал работать единственный в Западной Сибири док грузоподъемностью 4500 тонн. Наличие на предприятии 2-х мощных судоподъемных сооружений позволило поднимать и ремонтировать суда любого класса, работающие в Обь-Иртышском бассейне. В середине 60-х годов, в связи с освоением нефтегазового комплекса, началось качественное и количественное обновление флота. С начала 70-х годов на предприятие поступают современные суда буксиры-толкачи Пермского завода «Кама» 800 л.с., ОТ-2000 Венгерской постройки, «Волго-Балты», 48 самоходных сухогрузных судов грузоподъемностью 2100 тонн постройки Красноярского судостроительного завода и Румынии типа «Омские». В начале 80-х годов поступило 19 судов класса «река-море» — «Сибирские» Финской постройки.

С количественным и качественным ростом флота укреплялась и материально-техническая база предприятия. В середине 80-х годов оборудован участок по капитальному ремонту быстроходных судов на подводных крыльях с установкой уникального стенда по обкатке ДВС, пущена в работу литейка с индукционными печами типа ИСТ, запущены в работу закалочные электропечи, освоено плазменное напыление и плазменная резка металлов. Приобретены и пущены в работу уникальные валовые станки, расточные и кругло шлифовальные. Начато освоение станков с числовым программным управлением, газорезательная машина АСШ-70, создан участок по внедрению новой техники и технологии.

Среди плавсостава Тобольской РЭБ флота десятки заслуженных капитанов, механиков имеющих Правительственные награды, отраслевые знаки отличия, документы общественного признания, такие как: капитан Худорожков А. П. — участник Великой Отечественной войны, награждённый медалями «За отвагу», «За Победу над Японией», «За боевые заслуги», Орден Ленина — за высокоэффективный труд в мирное время. Ищенко С. П. — механик теплохода — Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, Орден Знак Почета, отраслевые знаки отличия, «Специалист высшего класса». Гайдамак Н. Г. — капитан теплохода — орден «Знак Почета», «Заслуженный работник речного транспорта», Почетный работник Р. Ф., Саргин В. П. — Орден Октябрьской Революции, медаль «За трудовую доблесть», медаль «За освоение недр Западной Сибири» и др., Тихонов В. В. — капитан-механик — дважды лауреат Ордена Трудового Красного Знамени, Лучший механик Р. Ф., медаль «За освоение недр Западной Сибири», делегат 24 съезда КПСС и многие многие другие работники вносящие достойный вклад в экономику страны, такие как Аристов А. Г., Поткин Г. А., Алексеев В. Б., Яшин В. Н., Опутин Б. В., Мамлюкаев О. М., Васин В. П.,Болдырев Г. А., Варламов В. Н., Мякишев В. Н., Подкорытов В. И., Константинов В. М., Якушев Н. А., Прокопенко В.Г, Болдырев А. Г., Токаревских М. Н., Галашин Ю. К. Бортвин В.Н. Казанцев Ю.Г. и др. Кроме основной деятельности предприятия — ремонта, технического обслуживания и подготовки кадров для флота — на Тобольской РЭБ строились суда. Сначала это были небольшие несамоходные суда проекта 183, брандвахты, нефтеналивные суда. В 70-80-е годы на предприятии построено и собрано несколько 5-и тонных кранов «КПЛ-5-30» и три крана грузоподъемностью 16 тонн, 49 водометных судов проекта Р-96, более 10-и дебаркадеров Р-70 и б бункерстанций проекта Р-I6К, задне-колесный буксир-толкач нового типа.

Бурное строительство промплощадки Тобольской РЭБ и строительство жилищной, коммунальной, торговой, культурной, медицинской, спортивной, то есть всей инфраструктуры поселка Сумкино пришлось на время, когда директором РЭБ флота был Люфт Альберт Владимирович, волей, инициативой которого и был построен завод и поселок городского типа Сумкино. Люфт А. В. был награждён многими Правительственными наградами, в том числе Орденом Октябрьской революции. Директором РЭБ флота А. В. Люфт проработал 10 лет. Затем был переведен главным инженером Иртышского пароходства и после разделения пароходства — начальником вновь созданного Обь-Иртышского речного пароходства. Затем директорами были Г. Н. Макаров (1970—1976 гг.), В. А. Смирнов (1976—1981 гг.), В. Н. Яшин (1981—1987 гг.), в 1987 году директором РЭБ был назначен Бурдаев Виктор Александрович, ранее работавший главным инженером этого предприятия.

За годы его руководства были построены районная котельная на жидком топливе взамен многочисленных маломощных угольных, автодорога асфальтированная, связавшая поселок Сумкино с автомагистралью Тюмень-Тобольск, что исключило возможность частых затоплений и оторванность поселка от внешнего мира. Построены 5-и — 9- ти этажные жилые дома, магазины, детский сад с бассейном на 280 мест и др. В. А. Бурдаев работал директором 17 лет. Отличник речного флота, Почетный работник речного флота.

С началом экономических реформ 90-х годов в десятки раз сократились, а по некоторым проектам вовсе прекратились заказы на судостроение, промышленную продукцию. И тем не менее в этих труднейших условиях РЭБ сумела сохранить базу, основной костяк квалифицированных кадров. За 90-е годы построено 4 нефтеналивных несамоходных судна грузоподъемностью 900—1000 тонн, два уникальных наплавных моста через реку Обь в районе города Нефтеюганска, два парома для перевозки в районе Обской Губы тяжелой техники.

В 2003 году Тобольская РЭБ флота преобразована в дочернее предприятие Обь-Иртышского речного пароходства ООО «Судоремонт Сумкино».

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты городского округа Тобольск
Посёлки городского типа Тюменской области